Entreteniment:
 Sunbeam (grup de música), grup de música electrònica alemany
 Sunbeam (àlbum), àlbum de The Emotions de 1978
 Empreses:
 Sunbeam Motor Car Company, fabricant d'automòbils britànic
 Sunbeam Cycles, fabricant de bicicletes i motocicletes britànic
 Toponímia:
 Sunbeam (Colorado), població dels Estats Units
 Sunbeam (Illinois), població dels Estats Units
 Sunbeam (Virgínia de l'Oest), població dels Estats Units
 Transport:
 Chrysler Sunbeam, model d'automòbil de 1977
 Sunbeam Talbot, model d'automòbil de 1938
 BSA Sunbeam, model d'escúter
 Sunbeam (locomotora), de la Great Western Railway Sun
 Sunbeam (tren), tren de passatgers que operà de 1925 a 1955 entre Houston i Dallas